Gieth ist der Familienname von:

 Karl Gieth (1904–2001), deutscher Maler und Keramiker
 Oliver Gieth (* 1965), deutscher Filmeditor und Regisseur